Минчев — фамилия. Известные носители:
 Минчев, Андрей (род. 1998) — молдавский футболист.
 Минчев, Божидар (род. 1946) — болгарский хоккеист.
 
 Минчев, Иван (род. 1991) — болгарский футболист.
 Минчев, Мартин (род. 2001) — болгарский футболист.
 Минчев, Минчо (род. 1950) — болгарский скрипач.
 Минчев, Никола (1915—1997) — македонский государственный деятель.
 
 Минчев, Севдалин (род. 1974) — болгарский тяжелоатлет.
 Минчев, Симеон (род. 1982) — болгарский футболист.
 Минчев, Теньо (род. 1954) — болгарский футболист, первый иностранный игрок в первенстве СССР по футболу.

 Минчева, Мария (род. 1952) — болгарская гребчиха-байдарочница.